Ford Ranchero (Ameryka Północna) – pickup produkowany na rynek amerykański w latach 1956–1979.
 Ford Ranchero (Argentyna) – pickup produkowany na rynek argentyński w latach 1962–1991.
 Ford Ranchero (Południowa Afryka) – pickup produkowany na rynek południowoafrykański w latach 1972–1999.